Андре́й Васи́льевич Тара́н (; род. 4 марта 1955, Франкфурт-на-Одере, ГДР) — украинский военный и государственный деятель, дипломат, 16-й Министр обороны Украины (4 марта 2020 — 3 ноября 2021). 

Послом Украины в Республике Словения назначен с 4 мая 2022 года Указом Президента.

Биография 
Родился 4 марта 1955 года в Франкфурте-на-Одере (ГДР) в семье военнослужащего, служившего в группе советских войск в Германии.

На военной службе с августа 1972 года, курсант. В 1970-х годах окончил Киевское высшее зенитно-ракетное ордена Ленина Краснознаменное училище имени С. М. Кирова по специальности военного инженера-радиотехника. Службу продолжил на воинской должности заместителя командира зенитной ракетной батареи.

Служил в Советской армии ВС Союза ССР. В 1980-х годах окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности «Управление боевыми действиями».

В 1993 году прошёл переподготовку в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для дипломатической службы.

1995—1996 — учился в , где получил квалификацию магистра по специальности «стратегия национальных ресурсов».

Свободно владеет английским языком. В Главном управлении разведки Минобороны Украины служит с января 1994 года. Директор первого департамента, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В 2016 году уволен в запас по достижении предельного возраста нахождения на воинской службе.

В 2019 году возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

В 2020 году назначен на должность Министра обороны Украины. Член СНБО (с 13 марта 2020).

2 ноября 2021 года подал в отставку по состоянию здоровья. 3 ноября 2021 года отставка была утверждена Верховной радой.

4 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про назначение Андрея Тарана на должность посла в Республике Словения.

Награды 
Является кавалером II и III степеней украинского ордена Богдана Хмельницкого

Семья 
 Жена — Таран Виктория Ивановна.
 двое детей.

Примечания

Ссылки 
 ООО «Лента.Ру», «Украинского генерала Тарана заподозрили в госизмене».
 Интернет-издание «КиевВласть», «Досье: Таран Андрей Васильевич».

Родившиеся в округе Франкфурт
Правительство Шмыгаля
Выпускники:Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск имени Василевского
Выпускники Университета национальной обороны (США)
Члены СНБО Украины
Генерал-лейтенанты (Украина)
Кавалеры украинского ордена Богдана Хмельницкого II степени
Кавалеры украинского ордена Богдана Хмельницкого III степени
Послы Украины в Словении